Михай Пинтилий (; ) — румынский футболист, опорный полузащитник; тренер.

Клубная карьера 
В мае 2012 года Пинтилий перешёл в клуб «Стяуа» за сумму € 850,000. Его бывший клуб «Пандурий» кроме денег также получил к себе в аренду Михая Рэдута. Михай забил свой первый гол в высшей лиге 2 марта 2013 года в матче против клуба «Газ Метан».

7 июня 2014 года он подписал трёхлетний контракт с клубом «Аль-Хиляль». Помог клубу выйти в финал Лиги чемпионов АФК 2014, где по сумме двух матчей проиграл «Уэстерн Сидней Уондерерс».

19 июня 2015 года Пинтилий подписал трёхлетний контракт с израильским клубом «Хапоэль» (Тель-Авив).

Статистика

Карьера за сборную 
Дебют за национальную сборную Румынии состоялся 10 августа 2011 года в товарищеском матче против сборной Сан-Марино (1-0). Всего за сборную Пинтилий провёл 43 матча и забил 1 гол.

Гол за сборную

Достижения 
 Чемпион Румынии: 2012/13, 2013/14
 Финалист Кубка Румынии: 2013/14
 Обладатель Суперкубка Румынии: 2013
 Финалист Лиги чемпионов АФК: 2014

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте ФК «Стяуа» 
 Профиль на Liga1.Ro

Футболисты Румынии
Игроки сборной Румынии по футболу
Игроки ФК «Жиул»
Игроки ФК «Интернационал»
Игроки ФК «Пандурий»
Игроки ФК «Стяуа»
Игроки ФК «Аль-Хиляль» Эр-Рияд
Игроки ФК «Хапоэль» Тель-Авив
Футбольные тренеры Румынии
Тренеры ФК «Стяуа»